Леонид Семёнович Россоха () — советский художник.

Биография 
Родился в 24 февраля 1942 году в Украине, Донецкая область. В 1964 окончил учёбу в театрально-художественном училище в г. Одесса. В 1980 году окончил педагогический институт в Одессе, факультет живописи и графики.

С 1964 по 1994 год работа в ТЮЗе, Украинском драматическом театре г. Одессы, художником-постановщиком на телевидение, художником-постановщиком на Одесской киностудии. С 1965 участвует в выставках дома и за рубежом, в качестве сценографа.

С 1978 член Союз художников, с 1982 член Союза театральных деятелей и киноискусства.

Лауреат Всероссийской премии за инсценировки «Малыш и Карлсон» и «Снежная королева». Поставил более ста пьес в театре и на телевидении и участвовал в создании более десяти фильмов.

1995 год — эмиграция в ФРГ. С 1996 год — жизнь и творчество в Баден-Бадене. С 2001 года член Союза художников Германии.

2010 году умер в Баден-Бадене.

Участник персональных и групповых выставок в городах Украины, России, зарубежья: Одессе, Запорожье, Харькове, Киеве, Москве, Мальте, Неаполе, Барселоне, Майене, Карлсруе, Амберге, Страсбурге, Версале и др.

Его работы находятся в Бахрушинском музее в Москве и театральном музее в Киеве, а также в частных коллекциях в Украине, России, Англии, Австралии, США, Канады, Италии, Испании, Франции, Германии, Израиле.

Ссылки 
 Инвариантная живопись
 О ХУДОЖНИКЕ ЛЕОНИДЕ РОССОХЕ (годовщина памяти)

Художники Германии
Художники Украины
Художники СССР